Pulvillus („kleines Kissen“, Diminutiv zu lateinisch pulvinus „Kissen“) steht für:

 Pulvillus (Gliederfüßer), Haftkissen an den Füßen von Gliederfüßern

Pulvillus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Horatius Pulvillus, römischer Konsul 477 v. Chr.